Жолтовский — польская фамилия; женская форма Жолтовская.

Известные носители 
 Жолтовский, Иван Владиславович (1867—1959) — русский и советский архитектор, художник, просветитель, крупнейший представитель ретроспективизма в архитектуре Москвы.
 Жолтовский, Павел Николаевич (1904—1986) — советский искусствовед.
 Жолтовский, Эдвард (1775—1842) — польский военачальник, бригадный генерал.